La stagione WBA 2005 fu la seconda della World Basketball Association. Parteciparono 12 squadre divise in tre gironi. Rispetto alla stagione precedente si aggiunsero i South Carolina Heat, i Magic City Court Kings, gli Arkansas ArchAngels, i Gulf Coast Bandits e i Tunica Gamblers. I Chattanooga Majic ripresero le operazioni spostandosi a Cleveland e rinominandosi Cleveland Majic. I Raleigh Knights si spostarono a Gainesville, diventando i Gainesville Knights, mentre i Jackson Rage divennero i Mississippi HardHats. I Bristol Crusaders scomparvero.

Squadre partecipanti

Classifiche

Eastern Conference

Central Conference

Western Conference

Play-off

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Tabellone

Vincitore

Statistiche

Premi WBA
 WBA Player of the Year: MaJic Dorsey, Rome Gladiators
 WBA Coach of the Year: Harold Ellis, Southern Crescent Lightning
 WBA Defensive Player of the Year: Bobby Brown, Southern Crescent Lightning e Detrick White, Mississippi HardHats
 WBA Sixth Man of the Year: Joe Hamilton, Macon Blaze
 WBA Rookie of the Year: Myron Allen, Arkansas ArchAngels
 WBA Executive of the Year: Travis Gordon, Mississippi HardHats
 WBA Championship Series MVP: Harvey Thomas, Rome Gladiators
All-WBA First Team
MaJic Dorsey, Rome Gladiators
Timmy Bowers, Gulf Coast Bandits
Ernest Scott, Mississippi HardHats
Edmund Saunders, Rome Gladiators
Steve Thomas, Cleveland Majic
All-WBA Second Team
Detrick White, Mississippi HardHats
Jared McCurry, Kentucky Reach
Harvey Thomas, Rome Gladiators
Brandon Robinson, Magic City Court Kings
Darius Eason, Arkansas ArchAngels
All-WBA Third Team
Myron Allen, Arkansas ArchAngels
Flem Tucker, Macon Blaze
Bobby Brown, Southern Crescent Lightning
Rogers Washington, Cleveland Majic
Nate Williams, Southern Crescent Lightning
All-WBA Fourth Team
Marcus Taylor, Southern Crescent Lightning
Jamario Moon, Rome Gladiators
Josiah James, Magic City Court Kings
Glen Worley, Gulf Coast Bandits
George Leach, Gulf Coast Bandits
WBA All-Defensive Team
Detrick White, Mississippi HardHats
Terrell Ross, Kentucky Reach
Derrick Williams, Magic City Court Kings
David Sanders, Mississippi HardHats
Bobby Brown, Southern Crescent Lightning
Jamario Moon, Rome Gladiators
Xavier Oliver, Southern Crescent Lightning
George Leach, Gulf Coast Bandits

Note

Stagioni WBA (2004-2013)
Pallacanestro nel 2005